Smola ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Smola (1922–2011), deutscher Dirigent
 Joachim Smola (* 1961), deutscher General

 Karl von Smola (1802–1862), österreichischer Offizier
 Klavdia Smola (* 1974), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Slawistin
 Michal Smola (* 1981), tschechischer Orientierungsläufer
 Sigrun Smola, Virologin und Hochschullehrerin

Smøla steht zudem für:
 Smøla, eine norwegische Insel und Kommune

Siehe auch:
 Smolla